

Топоніми 
Роршах () — географічна назва:
 Роршах — місто у швейцарському кантоні Санкт-Галлен, окружний центр.
 Роршах — виборчий округ у швейцарському кантоні Санкт-Галлен.

Особистості 
 Герман Роршах (; 1884—1922) — швейцарський фрейдистський психіатр і психоаналітик, відомий завдяки розробці проєктивного тесту, знаного як тест Роршаха.
 Роршах — вигаданий персонаж обмеженої серії коміксів «Хранителі» Алана Мура 1986 року.